Pterygosporopsis är ett släkte av svampar. Pterygosporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pterygosporopsis